Харольд Джованни Фонсека Бака (; родился 8 октября 1993 года в Тегусигальпе, Гондурас) — гондурасский футболист, вратарь клуба «Олимпия» и сборной Гондураса. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Фонсека начал карьеру в клубе «Мотагуа». Из-за высокой конкуренции за три сезона он не провёл ни одного матча. В 2015 году для получения игровой практики Харольд отправился в аренду в клуб «Хутикальпа». 29 августа в матче против «Виктории» он дебютировал в Лиге Насьональ. В 2016 году после одного сезона Фонсека вернулся в «Мотагуа». В январе 2019 года Фонсека отправился в аренду в клуб «Вида» на клаусуру 2019.

Летом 2019 года Фонсека перешёл в клуб «Олимпия».

Международная карьера 
В 2009 году в составе юношеской сборной Гондураса Фонсека принял участие в юношеском чемпионате мира в Нигерии. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Нигерии и Германии.

В 2016 году в составе олимпийской сборной Гондураса Марсело принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

За первую сборную Гондураса Фонсека дебютировал 2 июня 2018 года в товарищеском матче со сборной Сальвадора.

В 2019 году Фонсека был включён в состав сборной Гондураса на Золотой кубок КОНКАКАФ.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Гондураса
Игроки олимпийской сборной Гондураса по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Хутикальпа»
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Вида»
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа